

Брвільно — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Брвільно — село в гміні Новий Дунінув Плоцького повіту Мазовецького воєводства